Breite Straße 16 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 16 in Arneburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Arneburg
 Breite Straße 16 in Ballenstedt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ballenstedt #Ballenstedt
 Breite Straße 16 in Bergen an der Dumme, siehe Breite Straße (Bergen an der Dumme)
 Breite Straße 16 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Pankow
 Breite Straße 16 in Braunschweig, siehe Breite Straße (Braunschweig) #Reprografiebetrieb Eugen Schwendowius (Breite Straße 16)
 Breite Straße 16 (Düsseldorf)
 Breite Straße 16 in Erxleben, siehe Liste der Kulturdenkmale in Erxleben (Landkreis Börde) #Bregenstedt
 Breite Straße 16 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Reudnitz-Thonberg, A–O
 Breite Straße 16 in Lüchow [Wendland], siehe Liste der Baudenkmale in Lüchow (Wendland) #Einzelobjekte in Bösel
 Breite Straße 16 in Nebra [Unstrut], siehe Liste der Kulturdenkmale in Nebra (Unstrut) #Nebra (Unstrut)
 Breite Straße 16 in Northeim, siehe Liste der Baudenkmale in Northeim
 Breite Straße 16 in Pechau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pechau
 Breite Straße 16 in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (südliche Stadtteile)
 Breite Straße 16 (Quedlinburg)
 Breite Straße 16 in Schwedt/Oder, siehe Liste der Baudenkmale in Schwedt/Oder #Vierraden
 Breite Straße 16 in Swisttal, siehe Liste der Baudenkmäler in Swisttal
 Breite Straße 16 (Velten)
 Breite Straße 16 in Wolgast, siehe Liste der Baudenkmale in Wolgast

Breite Straße 16 ist die Adresse folgender Naturdenkmale:
 Breite Straße 16 in Solingen-Höhscheid, siehe Liste der Naturdenkmäler in Solingen-Höhscheid

Siehe auch:
 Breite Straße